Наньган (Харбин) — район городского подчинения города субпровинциального значения Харбин провинции Хэйлунцзян (КНР).
 Наньган (Тайбэй) — район городского подчинения города Тайбэй (Тайвань).
 Наньган (станция метро) — станция Тайбэйского метрополитена
 Выставочный центр Наньган (станция метро) — станция Тайбэйского метрополитена